Akrout ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Akrout (* 1983), tunesischer ehemaliger Fußballspieler
 Edward Akrout (* 1982),  französischer Schauspieler